Gymnasium Petrinum bezeichnet:

 Bischöfliches Gymnasium Petrinum in Linz
 Gymnasium Petrinum Brilon
 Gymnasium Petrinum Dorsten
 Gymnasium Petrinum Recklinghausen
 Academia Petrina

Siehe auch:
 Deutsche Schule St. Petri Kopenhagen